Ljaschtschenko ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolai Grigorjewitsch Ljaschtschenko (1910–2000), sowjetischer Armeegeneral
 Pjotr Iwanowitsch Ljaschtschenko (1876–1955), russisch-sowjetischer Ökonom, Professor